Pankratész (?) görög költő
 Pankratész (?) görög epigrammaköltő
 Pankratész (?) görög filozófus, költő